Batuan (Bohol)
Batuan (Masbate)